Slovo nečas má více významů:

 špatné počasí, sibérie
 Nečas (Budčeves), část obce Budčeves v okrese Jičín

příjmení osob
 Alois Nečas (* 1966) – český veterinář, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 Bohuslava Nečasová, provdaná Bohuslava Bradbrooková – česko-anglická spisovatelka a literární historička, sestra Jaroslava
 Ctibor Nečas (1933–2017) – český historik, profesor MU
 Emil Nečas (* 1972) - český fotbalista
 Jakub Nečas (* 1995) – český fotbalista
 Jan Nečas (* 1977) – český fotbalista, záložník
 Jan Evangelista Nečas (1849–1919) – český právník, básník a překladatel
 Jana Nečasová, dříve Nagyová (* 1964) – druhá manželka Petra Nečase
 Jarmila Haasová-Nečasová (1896–1990) – česká novinářka a překladatelka
 Jaromír Nečas (1888–1945) – český politik, národohospodář a publicista
 Jaroslav Nečas (1913–1988) – český spisovatel a bibliograf, bratr Bohuslavy
 Jindra Nečasová (* 1960) – česká hudební skladatelka
 Jindřich Nečas (1929–2002) – český matematik
 Josef Nečas (* 1952) – československý basketbalista
 Lubomír Nečas (* 1954) – český lékař a politik SPO, bývalý náměstek hejtmana Zlínského kraje
 Martin Nečas (* 1999) - český hokejista
 Pavel Nečas (* 1966) - český herec
 Petr Nečas (* 1964) – bývalý český politik, premiér a předseda ODS
 Radek Nečas (* 1980) – český basketbalista
 Radim Nečas – více osob
 Radka Nečasová – první manželka Petra Nečase
 Vladimír Nečas (1955–2014) – český tanečník a taneční pedagog
 Zbyšek Nečas-Pemberton (1921–2018) – československý příslušník RAF, nositel medaile Za hrdinství

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - příjmení